Шестичле́нные гетероци́клы — органические циклические соединения, имеющие как минимум один шестичленный цикл, в состав которого входит как минимум один гетероатом.

Моноциклические

С одним гетероатомом

С двумя гетероатомами

С тремя гетероатомами 

1,3,5-дитиазинаны
1,3,5-тиадиазинаны

Другие

Бициклические 
Пурин (имидазопиримидин), аденин, гуанин.

Примечания

Литература 
 Гауптман З., Грефе Ю., Ремане Х. Органическая химия. — М.: «Химия», 1979. — с. 575—609

 

Списки химических соединений